Uuemõisa – okręg miejski w Estonii

Wioski w Estonii:
 Uuemõisa (Pöide)
 Uuemõisa (Ridala)